

Новоямське сільське поселення — сільське поселення, Єльниківський район, Мордовія
 Новоямське сільське поселення — сільське поселення, Севський район, Брянська область